Ken Glah (* 2. Dezember 1964 in West Chester (Pennsylvania)) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Triathlet und mehrfacher Ironman-Sieger. Er wird in der Bestenliste US-amerikanischer Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt.

Werdegang 
Ken Glah war in seiner Jugend im Laufsport aktiv. Er startete in seiner aktiven Zeit bislang über siebzig Mal bei Bewerben auf der Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) sowie 33 Mal hintereinander bei der Ironman World Championship auf Hawaii. Dabei konnte er sich zehnmal unter den Top Ten platzieren, seine beste Platzierung auf Hawaii war ein dritter Rang im Jahr 1988.

Von Mitte der 1980er-Jahre bis zur Auflösung des Teams Anfang der 1990er-Jahre gehörte Ken Glah gemeinsam mit anderen Triathleten aus der Region Philadelphia wie Jeff Devlin, Steve Fitch, Brooks und Greg Clark, Freddy Klevan, Jody Schmidt und Joy Hansen Leutner dem Team Foxcatcher von John du Pont an. Das Team Foxcatcher war neben dem Team J. Daniels mit Mark Allen, Scott Tinley, Scott Molina, Julie Moss, u. a. damals das bedeutendste Triathlon-Team in den USA.

1990 wurde Glah Zweiter beim Ironman New Zealand – im Zielsprint mit nur einer Sekunde Rückstand und damit einer der knappsten Zielentscheidungen in der Ironman-Geschichte.

Im Oktober 2015 konnte der damals 52-Jährige den Ironman auf Hawaii bei seinem 32. Start auf Big Island erfolgreich beenden. 2016 folgte die 33. erfolgreiche Teilnahme. Sein Spitzname ist The beast from the East. Seit 2019 tritt Ken Glah nicht mehr international in Erscheinung.

Privates 
1989 heiratete Glah die ehemalige australische Profi-Triathletin Jan Wanklyn (* 1958), im April 1993 bekam das Paar eine gemeinsame Tochter, lebt aber getrennt.
Er ist mittlerweile  mit der deutschen Triathletin Christine Heidemann verheiratet und die beiden leben in West Chester (Pennsylvania).

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks

Einzelnachweise 

Triathlet (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1964
Mann